Dubost ist der Familienname folgender Personen:

 Antonin Dubost (1842–1921), französischer Notar, Journalist und Politiker
 Charles Dubost (1905–1991), französischer Jurist
 Charles Dubost (Mediziner) (1914–1991), Professor in Paris, Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
 Gérard Dubost (* ?), französischer Zoologe
 Jean-Pascal Dubost (* 1963), französischer Poet
 Michel Marie Jacques Dubost (* 1942), französischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Evry-Corbeil-Essonnes
 Paulette Dubost (1910–2011), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Dubos